Особняк Ястремского — памятник архитектуры во Владикавказе, Северная Осетия. Выявленный объект культурного наследия России и культурного наследия Северной Осетии. Находится в исторической части города на улице Миллера, д. 33.

Двухэтажный дом из красного кирпича в архитектурном стиле модерн построен в 1904 году на Гимназической улице подрядчиком Кихтенко по проекту городского инженера-архитектора И. В. Рябикина.

В 1907 году собственник Ястремский сдал здание в аренду для лечебницы врача Петра Епифановича Митника, которая стала одним из первых частных лечебных учреждений Владикавказа.

 Архитектура
Размер здания в плане 20 х 21 м. Цоколь сделан из естественного плотного камня высотой 50 см. Здание в целом выполнено в стиле модерн с отдельными элементами классицизма, который подчёркивают две кариатиды, подпирающие балкон над входом. Архитектурный стиль выдел модерн выражен скошенными линиями деталями фасада, характерными для модерна решётчатого ограждения балкона.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Старый Владикавказ: дома и судьбы 

Достопримечательности Владикавказа
Здания и сооружения, построенные в 1904 году в России
1904 год в Северной Осетии